Moritsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Moritsch (1936–2001), österreichischer Historiker
 Anton Moritsch (1826–1903), österreichischer Politiker des Abgeordnetenhauses
 Hans Moritsch (1924–1965), österreichischer Mikrobiologie